Vincentz ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Rudolf Vincentz (1867–1945), Verleger und Autor der angeblich aus dem 16. Jh. stammenden Breslauer Goldschmiede-Chronik
 Martin Vincentz (* 1986), deutscher Arzt und Politiker (AfD)

Vincentz ist der Name folgender Unternehmen:
 Vincentz Network (früher: Vincentz-Verlag)

Siehe auch:
 Vinzenz, Vincent